Le  est la  du challenge Yves du Manoir et celle-ci est remportée par le Stade toulousain.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative et ces dernières dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Trois points sont accordés pour une victoire, deux pour un nul et un pour une défaite.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|
|}

Poule F 

|
|}

Le classement général donna les huitièmes de finale suivants : Toulouse (16 points) contre Le Creusot (12), Lourdes (14) contre Biarritz (12), Racing (14) contre Narbonne (12), Toulon (14) contre Brive (12), Grenoble (16) contre Bayonne (12), Agen (12) contre Béziers (12), Bourgoin (14) contre Dax (12) et Montferrand (16) contre Mont-de-Marsan (12).

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1987-1988
Rugby à XV en 1987
Rugby à XV en 1988
Sport en France en 1987
Sport en France en 1988